Dude:

 Dude — перший сингл ямайського музиканта Beenie Man.
 Dude (Looks Like a Lady) — пісня американського рок-гурту Aerosmith.
 Dude — мюзикл.
 The Dude — дебютний альбом репера Devin the Dude.
 The Dude — альбом Квінсі Джонса.

Див. також 
 Чувак